Hoplochelus är ett släkte av skalbaggar. Hoplochelus ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Hoplochelus